Charles Siebert - attore statunitense
 Daniel Siebert – arbitro di calcio tedesco
 Gloria Siebert – ex ostacolista tedesca
 Klaus Siebert – allenatore di biathlon e biatleta tedesco
 Ludwig Siebert – bobbista tedesco